Да́ррелл () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Джекі Даррелл (, уроджена Волфенден, ; 1929) — перша дружина  Джеральда Даррелла.
 Джеральд Даррелл (; 1925—1995) — британський вчений-зоолог, письменник-анімаліст, молодший брат Лоренса Даррелла.
Леслі Даррелл (англ. Leslie Stuart Durrell; 1917—1982) — молодший брат Лоренса Даррелла, старший брат Маргарет Даррелл та Джеральда Даррелла, найбільш відомий як персонаж трилогії «Моя родина та інші звірі» (1956), «Птахи, звірі і родичі» (1969) та «Сад богів» (1978).
 Лі Даррелл (; 1949) — американська письменниця, натураліст, телеведуча, друга дружина Джеральда Даррелла.
 Лоренс Даррелл (; 1912—1990) — британський письменник-новеліст, поет і драматург, старший брат Джеральда Даррелла.
  (; 1943) — американський актор.
 Маргарет Даррелл (; 1919—2007) — молодша сестра Лоренса Даррелла, старша сестра Джеральда Даррелла; автор автобіографічної книги «Що сталося з Марго?» (1995).
 Мартін Даррелл (; 1943) — британський науковець, фахівець з німецької мови.

Інше 
 2231 Даррелл (2231 Durrell) — астероїд головного поясу, відкритий 21 вересня 1941 року.

Англійські прізвища